Příjmení Jiras, přechýleně Jirasová, nosí více osobností:

 František Jiras (1925–1996), slovenský fotbalový a hokejový trenér, voják ČSLA
 Jan Jiras (* 1948), český fotbalista
 Marek Jiras (* 1976), český kanoista a vodní slalomář

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení